K-1 UK MAX 2003 - gala kickboxingu organizacji K-1, która odbyła się 9 listopada 2003 w hali 
Aston Villa Leisure Centre w mieście Birmingham.

Turniej K-1 UK MAX 2003

Super walka: Muay Thai rules/ 2 min. - 5 rund

Super walka: Muay Thai rules/ 3 min. - 5 rund

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Opisy walk i rezultaty

Turnieje K-1
2003 w sporcie
2003 w Anglii
Sport w Birmingham